Карпеченко — фамилия.
 Карпеченко, Георгий Дмитриевич (1899—1941) — советский генетик
 Карпеченко, Марина Львовна (род. 1968) — оперная певица, солистка Геликон-оперы, заслуженная артистка России (2006)
 Карпеченко, Ульяна Тихоновна (1923—1993) — бригадир полеводческой бригады колхоза «Наука и техника» Красногорского района Брянской области, Герой Социалистического Труда.